Елена Сергеевна Балтача (, ; 14 августа 1983, Киев, СССР — 4 мая 2014, Ипсуич, Великобритания) — британская теннисистка украинского происхождения. Победительница 14 турниров ITF (10 — в одиночном разряде). Полуфиналистка одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Уимблдон-2001).

Общая информация 
Родилась 14 августа 1983 года в Киеве. Елена — дочь двух известных в прошлом советских спортсменов. Её отец — Сергей Балтача — весьма успешно играл за киевское «Динамо», харьковский «Металлист» и сборную СССР по футболу, а мать Ольга представляла СССР на Олимпийских играх в пятиборье.

Старший брат Сергей продолжил дело отца и профессионально играл в футбол, выступая за шотландские клубы.

Балтача впервые пришла в теннис в 6 лет. С 10 занималась этим видом спорта более активно. Елена считала своими любимыми покрытиями хард и траву.

В декабре 2013 года, через некоторое время после завершения карьеры, Елена вышла замуж за своего бывшего тренера Нино Северино.

В марте 2014 года Балтаче был диагностирован рак печени. 4 мая того же года она скончалась.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Выступление в одиночных турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (14)

Победы (11)

Поражения (3)

Выступления в парном разряде

Финалы турниров ITF в парном разряде (8)

Победы (4)

Поражения (4)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 

 
 
 

Теннисисты Великобритании
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Умершие от рака печени